Saint-Martin - um estado ultramarino francês localizado no Mar do Caribe; pólo turístico

Outras Localidades

Saint-Martin (Quebec)

Saint-Martin (Altos Pirenéus)
Saint-Martin (Baixo Reno)
Saint-Martin (Gers)
Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle)
Saint-Martin (Var)

Saint Martin (Guernsey)

Saint-Martin (Valais)

Sint Maarten - um dos territórios que formavam as Antilhas Neerlandesas até 2010, quando tornou-se um país de administração autônoma, embora ainda pertencente ao Reino dos Países Baixos

Desambiguações de topônimos